Фернандо IV од Кастиље звани Фернандо Оптужени (6. децембар 1285, Севиља — 7. септембар 1312, Хаен). Отац му је био храбри Санчо IV од Кастиље, а мајка енергична Марија де Молина. Године 1295. од оца је наследио Круну Кастиље и владао је све до смрти.

Крунисан је у Толеду са само девет године и до пунолетства је био у сенци своје мајке која му је била регент. Због Маријине слабости њена мирољубива политика се претворила у грађански рат и страшно клање у земљи. Због побуне пламства 1296. године, које је настојало да на престо доведе Инфанта Хуана, Марија је морала да са сином побегне у град Авилу, чији су је становници са пажњом примили.

Уз племство биле су Краљевине Арагон и Португалија, па је Фернандо провинцију Мурсију морао дати Арагону, који му се придружио у одбрани од муслимана на југу.

За то време пламство је постигло неколико лепих успеха: Хуан је освојио Леон, а његов сарадник Алфонсо де ла Серда се прогласио Краљем Кастиље, уз подршку краља Диниса Португалског, и превртљивог арагонског краља Ђаумеа Барселонског.

Фернандо је решио да раздвоји савезнике, па је провинцију Мурсију дато Арагону, који му се придружио у одбрани од муслимана на југу, али је то краљевство наставило помагати племству.

Године 1301. Хуан се предао, али побуна је трајала до 1303. године, када је Фернандо проглашен пунолетним и када је преузео власт од своје мајке, којој у будућности више никад није поверавао државне послове.

Фернандо је тада доделио поједине своје области побуњеном племству у знатно ослабио централну власт, али је ипак обезбедио мир земљи. Склопио је и мир са Португалијом, а као печат мира имало је да буде венчање Фернандово са кћерком краља Диниса, Констанцом.

После тога Фернандо, 1309/1310. године, креће у рат против гранадског емира и осваја Куесаду и Бедмар, али и Гибралтар, у савезу са Арагоном.

Недуго после тога Фернандо је умро 7. септембра 1312. године у Хаену.

Породично стабло

Литература 
 Enciclopedia Treccani Ferdinando IV re di Castiglia e di León (italijanski)
 Enciclopedia Italiana FERDINANDO IV re di Castiglia e di Leon (italijanski)
 Encyclopaedia Britannica. Ferdinand IV (engleski)

Рођени 1285.
Умрли 1312.
Владари Кастиље
Владари Леона